Чемпионат Франции по футболу 1948/1949 — 11-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Реймс» стал чемпионом Франции в 1-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 1138 голов.

Турнирная таблица 

1 «Кольмар» был лишён профессионального статуса.

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 12 голов 
 «Рубе-Туркуэн» — «Марсель»  — 2:10
 Самая крупная победа в гостях:  —8 голов 
 «Рубе-Туркуэн» — «Марсель»  — 2:10
 Самая крупная победа дома:  8 голов 
 «Лилль» — «Кольмар»  — 8:0
 «Ницца» — «Ренн»  — 8:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1948/1949
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1948 году
Спорт во Франции в 1949 году